Il doppio del torneo di tennis Nottingham Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Justin Gimelstob e Byron Talbot che hanno battuto in finale Sébastien Lareau e Daniel Nestor 7-5, 6-7, 6-4.

Teste di serie

 Ellis Ferreira /  Rick Leach (primo turno)
 Patrick Galbraith /  Brett Steven (primo turno)

 Sébastien Lareau /  Daniel Nestor (finale)
 David Macpherson /  Richey Reneberg (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nottingham Open 1998
ATP Tour 1998